Louvor Eterno é uma gravadora paranaense, fundada em 1987 pela cantora Mara Lima e seu esposo Gessé Lima. Já teve em seu cast, artistas como Damares, Ariely Bonatti, Suellen Lima

Artistas

Atuais
 Mara Lima
 Leandro Borges
 Fernanda Oliveira

Antigos
 Ariely Bonatti
 Damares
 Jair Pires
 Mara Maravilha
 Mattos Nascimento

Gravadoras do Brasil
Gravadoras de música cristã
Gravadoras fundadas em 1987